Сім стихій (роман) — науково-фантастичний роман російського письменника Володимира Щербакова.
 Сім стихій (фільм) — радянський науково-фантастичний фільм 1984 року.

Багатозначні терміни